Przewód Whartona (łac. ductus submandibularis Whartoni) – przewód ślinianki podżuchwowej o długości 5–6 cm, odprowadzający wydzielinę ze ślinianki podżuchwowej do jamy ustnej. Uchodzi przeważnie razem z przewodem ślinianki podjęzykowej na brodawce błony śluzowej (mięsku podjęzykowym).

Przypisy 

Jama ustna